Harry and the Potters (band), Amerikaanse band
 Harry and the Potters (album), album van de Amerikaanse band